Alcino José Nicoli (Itueta, 19 de dezembro de 1954) é um político brasileiro, ex-prefeito do município onde nasceu, no interior do estado de Minas Gerais. Ocupou o cargo por dois mandatos não consecutivos: de 1989 a 1992 e 2005 a 2008, filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Foi o primeiro prefeito a ocupar o cargo após a reconstrução do perímetro urbano de Itueta, devido à formação do lago da Usina Hidrelétrica de Aimorés, que inundaria a antiga cidade. As obras foram realizadas e acompanhadas pelo antecessor, João Campo Dall'Orto, no entanto coube à gestão de Alcino José auxiliar na adaptação da população.

Ver também 
 Lista de prefeitos de Itueta
 Política do Brasil

Ligações externas 
 Prefeitura de Itueta
 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG)

Naturais de Itueta
Prefeitos de Itueta
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)